Oldenburg är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Acke Oldenburg (1923–2005), svensk konstnär
 Frans Ernst Oldenburg (1710–?), gulddragare i Stockholm
 Carl Ernst Oldenburg (1744–1812), gulddragare och borgmästare i Stockholm och stormästare i Par Bricole
 Claes Oldenburg (1929–2022), svensk-amerikansk skulptör
 Frederik Oldenburg (författare) (1828–1890), dansk forstman och politisk författare
 Hanna Oldenburg (född 1989), svensk skådespelare
 Henrik Oldenburg (1830–1896), svensk numismatiker
 Ivar Oldenburg (1905–1993), svensk skeppsbyggare och marinöverdirektör
 Jerk Oldenburg (född 1931), svensk ensamseglare
 Miriam Oldenburg (född 1965), svensk musiker
 Theodor Vilhelm Oldenburg (1805–1842), dansk präst och psalmförfattare
 Tora Oldenburg (1902–1983), svensk keramiker

Svenska efternamn
Danska efternamn